Quebrada Honda, littéralement « ravin profond  » peut désigner :

Toponymes

Quebrada Honda : un cours d'eau du pays.

Quebrada Honda : une localité de la commune de Guayanilla sur l'île de Porto Rico.

Quebrada Honda : localité de la paroisse civile d'El Pilar de la municipalité de Simón Bolívar dans l'État d'Anzoátegui ;
 Quebrada Honda : localité de la paroisse civile de Yagua de la municipalité de Guacara dans l'État de Carabobo ;
 Quebrada Honda : localité de la paroisse civile de Capadare de la municipalité d'Acosta dans l'État de Falcón ;
 Quebrada Honda : hameau de la paroisse civile d'El Jarillo de la municipalité de Guaicaipuro dans l'État de Miranda ;
 Quebrada Honda : hameau de la paroisse civile d'El Guapo de la municipalité de Páez dans l'État de Miranda ;
 Quebrada Honda : localité de la paroisse civile de Cúa de la municipalité d'Urdaneta dans l'État de Miranda ;
 Quebrada Honda de Guache : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité d'Andrés Eloy Blanco dans l'État de Lara.

Autres 
 Bataille de Quebrada Honda : un épisode de la guerre d'indépendance du Venezuela de 1816.

Homonymie de toponyme